Történelmi esemény

Véres vasárnap – az 1905-ös orosz forradalomhoz kapcsolódó esemény
Véres vasárnap – 1972-ben az észak-írországi Londonderry Bogside kerületében lezajlott események

Film
Véres vasárnap, eredeti címe Bloody Sunday, 2002-es ír-angol mozifilm, rendezte  Paul Greengrass, az 1972-es észak-írországi eseményekről